Simunasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Simunasaari (ö, lat 63,26, long 28,05), Norra Savolax, Kuopio, 
 Simunasaari (ö, lat 62,96, long 27,42), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar